Памплі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 60 км на захід від Пуатьє, 24 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 286,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Памплі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Памплі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр